Лариса Петровна Пишая  (; род. 6 ноября 1964, Киев) — советская и украинская художница, одна из представителей Новой украинской волны, живописец, график и витражист . Член Национального союза художников Украины(с 1992)), Союза дизайнеров Украины (с 1998).
Куратор и участница национальных и международных художественных проектов. Работы демонстрировались в странах: Германия, Канада, Франция, Япония, Болгария и других
Произведения хранятся в Музее истории Киева, Государственном музее декоративного украинского искусства, частных коллекциях и галереях в Украине и за рубежом.

Биография 
Лариса Пишая (Иванова) родилась 6 ноября 1964 года в Киеве. Ее отец — украинский поэт и филолог Иванов Петр Федорович, мать — Иванова (Жовтобрюх) Жанетта Михайловна (1928—1993), была старшим научным сотрудником в Институте органической химии НАН Украины, дедушка —Жовтобрюх Михаил Андреевич был известным лингвистом, бабушка Мария Петровна Жовтобрюх — учительницей математики; брат, старший на 13 лет, Сергей Иванов был известным актёром.

В семье с уважением отнеслись к выбору Леси (как её обычно называли) стать художницей. Прежде чем поступить в вуз, она долго готовилась, брала приватные уроки в изостудии Зарецкого В. И. В 1988 году окончила Киевский художественный институт, монументальное отделение живописного факультета, педагоги — Н.Стороженко, В.Чеканюк. Стажировалась во французском центре искусств «Cité internationale des arts», Париж, Франция (2005).

Семья 
Состояла в браке с художником Пишим Виктором Антоновичем, в 1986 году у них родилась дочь Ярослава Викторовна.

Творчество 

Лариса Пишая принадлежит к поколению художников Новой украинской волны, которую она обогатила разнообразием картин, рисунков, витражей. Ее стремлением применить всевозможные техники воплощения замыслов (живопись, энкаустика, мозаика, витраж) руководит творческий импульс — задокументировать ускользающий момент жизненного течения, который являет сущность существования. Лариса может работать с маленькими деталями, но всегда иметь в виду масштабную картину, которую они должны составлять.

Большое пространство — ее стихия, она выбирает стены домов, интерьеров, немалые холсты для живописи, на которых фиксирует яркую точку осознания единения с миром и превозносит, на первый взгляд, обычные вещи, как цветок, домик, речку и пр. Так, ее проект «Крылья» представлял собой серию живописных полотен гиперреалистического масштаба изображений, на самом деле представлявших небольшие, как бы препарированные зоологом части строения летающих животных, что подталкивало зрителя к умственному синтезу увиденного.

Художница рассказывала: «… недавно мне захотелось сделать эдакий „рассказ в картинах“: человек рождается — видит небо, умирает — видит землю, а в течение жизни примеряет разные крылья, бабочки, орла, еще кого-то… Крылья — это наша жажда полета.»
Животный мир нередко служил Пишей для воплощения человеческих эмоций (художница получила несколько премий как лучший анималист). Праздничную манеру письма яркими красками, с ощутимым влиянием лучших украинских традиций наивного искусства она сочетает с неким научно-исследовательским подходом. Вот красивая птица марабу большим клювом собирается схватить кость, которую потом не сможет выпустить и будет поймана, — рассказ о неистребимой жадности. А вот чудесный круглоглазый лемур охватил хвостом бутылку французского вина (искривленную не только по причине неоэкспрессионистической манеры художницы, а изготовленную так в реальности), как и многие чудесные поэты и художники, сначала наслаждается, а потом страдает от алкоголя …

В любой фантазии, как и во всех делах, для художницы важна честность: «если ты врешь в искусстве, о чем бы ни шла речь, — о проектах, связанных с кино, современным искусством, живописью, — делаешь то, что не соответствует твоим мыслям …, это всегда видно и неприятно». В том же интервью она комментирует свой проект «Письма. Люди. Направления», в котором ищет реальные жизненные ценности, как бы странно они не выглядели.

Известный искусствовед Игорь Иванович Верба высоко оценил художественное и поэтическое творчество Ларисы, отметив, что оно отражает «… сущность жизни: человека и природу, красоту и любовь, таинство рождения и гармонию…»

Основные выставки 
1988 — «Содружество» — (Литва, Армения, Украина), Москва, Россия. 
1989 — Международное биеннале «Импреза — 89» — Ивано-Франковск, Украина (каталог) 
1990 — «Fifth Annual International Exhibition of Miniature Art», Онтарио,  Канада, Del Beilo Gallery 
1991 — «Золотая линия» — выставочный зал СХУ (каталог) 
1992 — «2 биеннале графики», Калининград, Россия (каталог) 
1993 — Международное биеннале «Импреза-93», Ивано-Франковск, Украина (каталог)
Выставка художников-монументалистов к 110-й годовщине рождения М. Бойчука, Тернополь, 
1994 — «Графические реминисценции» — Польша (буклет) .Международная выставка графики и плаката «4 блок», 
1995 — Выставка киевских монументалистов, галерея «Киев» 
Выставка графики из коллекции «Импрезы „по городам Испании“ (каталог) 
„Международное биеннале печатной миниатюрной графики“ Токио, Япония (каталог) 
1996 — Акция „Workshop-1“, Киев, Экспериментальная творческая графическая мастерская СХ 
„Бoлгария глазами украинских художников“ — г. Шумен, Болгария; Посольство Болгарии в Украине; Славянский университет, Киев (буклет) 
1997 — День планеты»- Корпус мира США, 
«Арт фестиваль», Украинский дом, Киев, экспозиция галеpeи «Тадзио» (каталог) 
«Tpиенале графики», СХУ (каталог) 
1998 — «Большая королевская писанка», галерея «Тадзио», 
«60 лет СХУ» Украинский дом, 
«Животные», галерея «36» .Киев. 
«Арт фестиваль», Украинский дом, Киев, експозищя ФСРМУ. (Каталог). 
«Меридианы сердца», Черновцы, Украина (каталог). 
«Big Art», галерея «Лавра», 
«Молодежь за будущее Украины», Украинский Дом, Киев. 
1999 -« Женщина у источника», Украинский национальный музей изобразительного искусства. (Буклет) 
«Праздник искусств в Лаврском переулке», галерея «Лавра» (каталог) 
«Объект искусства. Листочки и цветочки», (совместно с И . Лесинской), галерея «36» 
2000- Арт-фестиваль. Украинский дом. Киев. (Каталог). 
Международный Арт — фестиваль. Магдебург, Германия, (каталог). 
2001 — «Люди и звери» (совместно с  Г. Столбченко, А. Комиссаренко, Е. Голуб), Украинский дом, Киев. 
«Зайцы и кролики», куратор, галерея «Дом Николая», Киев 
«10 лет независимости в произведениях киевских художников», галерея «Лавра», Киев. 
2002 — «Торси- галерея Фонда содействия развитию искусств Украины, Киев. 
2004 — Автопортрет, галерея „Дом Николая“, Киев. 
„Круг друзей“, Национальный художественный музей, Киев. 
2005 — „Decouverte“ (совместно с И. Лесинской), Cite des Arts Париж, Франция. 
2006 — „Печерские виды“, галерея „Лавра“, Киев
2008 — Арт Киев — международный художественный фестиваль в Украинском доме. 
2008 — „Линия модерна“ — галерея „Боско“ , Киев 
2009 — „Рождество и джаз“ — галерея Фонда содействия развитию искусств, Киев
2010 — „Зонтики“ — Союз дизайнеров 
2011 — „Художник глазами художника“ — галерея „Триптих“, Киев. 
2012 — Монументалист Киева, галерея М-17, м. Киев 
2013 — Киевский пленер. Киевская картинная галерея . 
2015-„Mal dein Kitz — Male deine Welt“. Галерея „ART.ENDART“. Берлин, Германия. 
2016-„Французские таблички. С чистого листа“, совместно с Е. Свиргуненко. Национальный заповедник «София Киевская», галерея „Хлебная“. 
2019 — „В честь музея, с любовью к городу“, Музей истории Киева . 
Дни украинской культуры в Брюгге .

Примечания

Источники 
 Вышеславский Г.,  О. Сидор-Гибелинда .//Терминология современного искусства, Paris-Kyiv, Terra Incognita,2010, — С.389. ISBN 978-966-96839-2-2

 : «Художники Киева», справочник, вып.1, Киев, 1999, стр. 142

 : Украина. Европа. Мир. Золотой фонд нации — Пишая Лариса Петровна //К.: Украинская конфедерация журналистов, 2017, стр. 274—275. .  

  :   Олег Сидор-Гибелинда . Л. Пишая: «Не терплю обмана в искусстве»// Президентський вестник, 2001, № 17.

 :Andrei Koorkov. Lesya Pisha // Whаts on, 2001, № 2, з.22-23

Ссылки 
 Международная выставка "Искусство во время чумы"  
 Пишая Лариса Петровна. КОНСХУ  
   — Сайт Ларисы Пишей
   — сайт Ларисы Пишей
 " Т. Ярошовец. " О современном искусстве и любимых городах. Интервью с Ларисой Пишей  30.08.2011  
 Лариса Пиша. Витражи и намного больше  
 Киевская художница делает из людей растения. 2011-03-03    

Члены Национального союза художников Украины
Современные художники Украины
Художники-витражисты
Южнорусская волна